James Jarvis je lahko:
James Jarvis (1907–1983), kanadski hokejist
James C. Jarvis (1787–1800), mornariški kadet v ameriški mornarici
James Howard Jarvis II (1937–2007), ameriški sodnik
James Jarvis (ilustrator) (rojen 1970), britanski ilustrator